La paroisse Saint-Pierre-Notre-Dame-de-Bonsecours est l'une des sept paroisses du secteur pastoral de Nancy-Ville et des 55 paroisses du diocèse de Nancy-Toul.

Hagiotoponymie de la paroisse 
La paroisse Saint-Pierre-Notre-Dame-de-Bonsecours tient son nom de l'église Saint-Pierre de Nancy ainsi que de l'église Notre-Dame-de-Bonsecours de Nancy.

Organisation de la paroisse 
Son siège est situé au 57 avenue de Lattre-de-Tassigny.

Voir aussi

Articles  connexes 
 Diocèse de Nancy-Toul
 Province ecclésiastique de Besançon

Lien externe 
 Site officiel

Saint-Pierre-Notre-Dame
Nancy